

Niemcy 
 Rehau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof
 Rehau – dzielnica Monheimu
 Rehau – były powiat

Inne 
 Rehau – przedsiębiorstwo produkcyjne